Dies ist die Startliste der Atlas-Rakete. Sie führt suborbitale und orbitale Starts auf, erfolgreiche sowohl als auch missglückte Missionen. Für Starts der Atlas V, siehe die Liste der Atlas-V-Raketenstarts.

Erklärung 
 Startdatum (UTC): Gibt den Tag und die Uhrzeit des Starts an.
 Typ: Bezeichnet den Raketentyp, der genutzt wurde.
 S/N: Nennt die Seriennummer der Rakete.
 Startplatz: Gibt den Startort und die Startrampe an.
 Nutzlast: Nennt die Nutzlast oder die Missionsbezeichnung.
 Art der Nutzlast: Gibt einen kurzen Überblick, worum es sich bei der Nutzlast handelt.
 Umlaufbahn: Gibt die Umlaufbahn an, in der die Nutzlast ausgesetzt wurde. Es muss nicht zwangsläufig der Zielorbit sein.
 Anmerkungen: Gibt weitere Informationen über den Ausgang oder Stand der Mission.

Startliste

Nach Jahreszahl 
1957 – 1958 – 19591960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 19691970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 19791980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 19891990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 19992000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

Quellen 
 Atlas in der Encyclopedia Astronautica (englisch).
 Atlas Family bei Gunter's Space Page (englisch).

Einzelnachweise 

Atlas
!Atlas-Raketenstarts